Соревнования по стрельбе из пистолета на 25 м среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 13 августа. Приняли участие 41 спортсменка из 28 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр